Siedler steht für
 eine spezielle soziale Gruppe, siehe Siedler
 eine Siedlergemeinschaft
 eine Computerspielserie, siehe Die Siedler
 ein Brettspiel, siehe Die Siedler von Catan

Siedler ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Jobst Siedler (1880–1949), deutscher Architekt
 Gerold Siedler (* 1933), deutscher physikalischer Ozeanograph
 Johanna Siedler (1835–1904), deutsche Erzieherin, Lehrerin und Schriftstellerin 
 Josef Siedler (1913–2005), deutscher Politiker (CDU)
 Norbert Siedler (* 1982), österreichischer Rennfahrer
 Philipp Siedler (1877–1965), deutscher Chemiker, Direktor der IG Farben
 Sebastian Siedler (* 1978), deutscher Radrennfahrer
 Thomas Siedler, deutscher Volkswirt
 Wolf Jobst Siedler (Diplomat) (1883–1963), deutscher Diplomat
 Wolf Jobst Siedler (1926–2013), deutscher Verleger und Schriftsteller

Sonstiges
 Siedler Verlag

Siehe auch:

 Sidler (wo auch zur Herkunft des Namens)